Demours

 Pierre Demours, oculiste français (?-1795) ;
 Antoine Pierre Demours, oculiste français (1782-1836), fils du précédent.

Homonymie de patronyme